Bulancak (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Bulancak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bulancak